Blauer Turm bezeichnet:

 Blauer Turm (Königsberg), 1378 erbaut im Zuge der von Winrich von Kniprode angeordneten Ummauerung der Stadt, 1735 abgebrochen
 Blauer Turm (Kopenhagen), einen ehemaligen Schloss- und Gefängnisturm
 Blauer Turm (Lübeck), einen ehemaligen Stadtbefestigungsturm
 Blauer Turm (Herten), ein Projekt zur Gaserzeugung
 Blauer Turm in Bad Wimpfen, einen Bergfried der Stadt
 Blauer Turm bei Thüngen, siehe Thüngen #Bauwerke, einen ehemaligen Turm zur Schifffahrtsüberwachung